Мюррей, фонетически более правильная передача — Ма́рри (другие варианты передачи — Му́ррей, Маррей; , , шотландское произношение: []) — многозначное имя собственное.

Может относиться к географическим объектам, фамилиям, именам и т. д.

Фамилия — известные носители 
Марри (фамилия) — шотландская фамилия, происходящая от названия местности Морей (Moray, Muireb, Moreb, Moravia) в Шотландии, или ирландская фамилия, производная от Mac Giolla Mhuire (слуга Св. Марии) или Ó Muireadhaigh (потомок моряка или господина).

Маррей 
 Маррей, Дейв (1953—1990) — канадский горнолыжник.
 Маррей, Джейми (род. 1986) — шотландский теннисист, старший брат Энди Маррея.
 Маррей, Лес (1938—2019) — австралийский поэт, антологист и критик.
 Маррей, Нил (род. 1950) — британский бас-гитарист.
 Маррей, Пол (род. 1977) — австралийский лыжник.
 Маррей, Энди (род. 1987) — шотландский теннисист, младший брат Джейми Маррея.

Марри 
 Марри, Алауддин (род. 1979) — пакистанский политик.
 Марри, Гилберт (1866—1957) — британский антиковед и переводчик.
 Марри, Дэвид (1909—1973) — шотландский автогонщик.

Муррей 
 Муррэй, Гренвиль (1824—1881) — британский дипломат и журналист, внебрачный сын Ричарда Гренвиля, 2-го герцога Букингэма.
 Муррей, Дэвид (1849—1933) — шотландский художник.
 Муррей, Юхан Андреас (1740—1791, встречается написание фамилии Муррэй) — шведский ботаник и врач.

Мюррей 
 Мюррей, Альберт Эдвард (род. 1935) — американский ботаник.
 Мюррей, Арчибальд (1860—1945) — британский армейский офицер, участник Первой мировой войны, который командовал египетским экспедиционным корпусом с 1916 по 1917 годы.
 Мюррей, Барбара (1929—2014) — британская актриса.
 Мюррей, Билл (род. 1950) — американский киноактёр и режиссёр, сценарист, продюсер.
 Мюррей, Билли (1877—1954) — американский певец, один из самых популярных певцов в Соединённых Штатах в первые десятилетия XX века.
 
 Мюррей, Гарт (род. 1982) — профессиональный канадский хоккеист, левый нападающий, тафгай.
 Мюррей, Генри (1893—1988) — американский психолог, создатель ТАТ.
 
 Мюррей, Гленн (род. 1983) — английский футболист.
 Мюррей, Гордон (род. 1946) — британский инженер и дизайнер, создатель болидов Формулы-1 и дорожного гиперкара McLaren F1.
 Мюррей, Даг (род. 1980) — шведский хоккеист, защитник.
 Мюррей, Девон (род. 1988) — ирландский актёр.
 Мюррей, Джамал (род. 1997) — канадский баскетболист.
 Мюррей, Джейми (род. 1977) — британская актриса и модель.
 
 Мюррей, Дженн (род. 1984) — британская актриса.
 Мюррей, Дженнифер (род. 1940) — пилот лёгкого вертолета Robinson R44, имеет несколько рекордов, входящих в книгу Гиннесса.
 Мюррей, Джиллиан (род. 1984) — американская актриса.
 Мюррей, Джимми (1933—2015) — шотландский футболист.
 Мюррей, Джоан (род. 1952) — американская парашютистка.
 Мюррей, Джоан (род. 1956) — американская художница.
 Мюррей, Джозеф (1919—2012) — американский хирург-трансплантолог, лауреат Нобелевской премии.
 Мюррей, Джойс (род. 1954) — канадский политик.
 
 
 Мюррей, Джоэл (род. 1963) — американский актёр кино и телевидения.
 Мюррей, Дон (род. 1929) — американский актёр.
  (1865—1945) — разработчик телеграфного кода на основе кода Бодо.
 Мюррей, Дэниел (род. 1982) — английский защитник, выступает за ирландский клуб «Корк Сити».
 Мюррей, Дэйв (род. 1956) — британский музыкант, гитарист группы Iron Maiden.
 Мюррей, Жанна (более известна как Джин Стэплтон; 1923—2013) — американская актриса.
 Мюррей, Кайлер (род. 1991) — игрок в американский футбол.
 Мюррей, Кеннет (1930—2013) — британский молекулярный биолог, биохимик.
 Мюррей, Кэти (род. 1997) — шотландская кёрлингистка.
 Мюррей, Линдли (1745—1826) — британский лингвист.
 Мюррей, Лэмонд (род. 1973) — американский баскетболист.
 Мюррей, Маргарет (1863—1963) — британский антрополог, археолог, египтолог, культуролог и писательница.
 Мюррей, Мартин (род. 1982 года) — британский боксёр-профессионал.
 Мюррей, Миа (род. 1988) — австралийская баскетболистка.
 Мюррей, Мэй (урождённая Мари Эдриен Кёниг; 1885—1965) — американская актриса, танцовщица, продюсер и сценарист.
 Мюррей, Мэри — американская киноактриса, фотомодель.
 Мюррей, Мэттью (род. 1994) — канадский хоккеист, вратарь, обладатель Кубка Стэнли.
 Мюррей, Норин Элизабет (1935—2011) — британский молекулярный генетик.
 Мюррей, Освин (род. 1937) — британский филолог-классик и историк, антиковед.
 Мюррей, Патти (род. 1950) — американский политик.
 Мюррей-Раст, Питер (род. 1941) — британский химик.
 Мюррей, Райан (род. 1993) — канадский хоккеист.
 Мюррей, Сьюна (род. 1955) — американская фигуристка-одиночница.
 
 Мюррей, Ханна (род. 1989) — британская актриса.
 Мюррей, Чарльз (1872—1941) — американский киноактёр эпохи немого кино.
 
 Мюррей, Эндрю (1812—1878) — шотландский ботаник, зоолог, энтомолог и юрист.
 Мюррей, Эндрю (род. 1981) — профессиональный хорвато-канадский хоккеист, центральный и левый нападающий.
 
 Мюррей, Эрл Бернард (1926—2002) — американский трубач и дирижёр.
 Мюррей, Эшли (род. 1988) — американская актриса и певица.

Географические объекты

Австралия 
 Муррей — крупнейшая река в Австралии.
 Марри — один из островов Торресова пролива между Австралией и Новой Гвинеей.
 Марри (Южная Австралия) — населённый пункт в штате Южная Австралия.
 Марри-Бридж — крупный город и сельская городская территория на юге штата Южная Австралия.

США 
 Марри (озеро) — озеро в США.
 Марри (Кентукки) — город в США.
 Марри (Юта) — город в США.
 Мюррей (Айдахо) — невключённая территория округа Шошони, штат Айдахо, США.
  — город в округе Кларк штата Айова, США.

Папуа — Новая Гвинея 
 Марри — озеро в Папуа — Новой Гвинее.

Небесные тела 
 (941) Маррей — астероид в Солнечной системе, названный в честь Гилберта Маррея.

Примечания